Ландо — тип кузова автомобіля, у якого верх від передньої до середньої стійки фіксований, а м'яка задня частина може відкидатись
 Ландо — карета з відкидним верхом на чотири місця
 Петі-Ландо — комуна на північному сході Франції в регіоні Гранд-Ест

Топонім 
 Ландо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара